V soubojích 20. ročníku 3. slovenské fotbalové ligy 2012/13 se utkalo dohromady 32 týmů dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Nováčky ve skupině západ se staly týmy FC Petržalka 1898 (sestup ze druhé ligy) a tři vítězové regionálních soutěží – PFK Piešťany, FK Slovan Levice a SDM Domino Bratislava. Před zahájením sezóny pak odstoupil tým PŠC Pezinok. Ve skupině východ se nováčky se staly týmy FK LAFC Lučenec (sestup ze druhé ligy) a dva vítězové regionálních soutěží – MŠK Fomat Martin a ŠK Futura Humenné. Nováčkem východní skupiny se stal také nově založený tým FK Pohronie, který byl založen po sloučení týmů TJ Sokol Dolná Ždaňa a FK Žiar nad Hronom.

Vítězi jednotlivých skupin a zároveň i jedinými postupujícími se staly týmy FC Spartak Trnava „B“ (sk. Západ) a FK Pohronie (sk. Východ). Do jednotlivých regionálních soutěží sestoupily mužstva - FC Nitra „B“, FK Spišská Nová Ves a FK LAFC Lučenec.

Skupina Západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Tabulky a výsledky 3. ligy sk. Západ v sezóně 2012/2013, soccerway.com 
 Tabulky a výsledky 3. ligy sk. Východ v sezóně 2012/2013, soccerway.com 

2012/13
Fotbal na Slovensku v roce 2012
Fotbal na Slovensku v roce 2013